Scooby-Doo and Scrappy-Doo puede referirse a varias versiones de series animadas de Scooby-Doo hechas por Hanna-Barbera:

 Scooby-Doo and Scrappy-Doo (1979-1980): episodios de media hora emitidos originalmente durante la temporada de televisión de 1979 - 1980.
 El show de Scooby-Doo y Scrappy-Doo (1980-1983): episodios de media hora hechos de tres dibujos animados de siete minutos emitidos originalmente desde 1980 hasta 1983 como parte de The Richie Rich/Scooby Doo Show.
 The Scooby & Scrappy-Doo/Puppy Hour (1982-1983): episodios de media hora hechos de tres dibujos animados de siete minutos.
 El nuevo show de Scooby y Scrappy-Doo: episodios de media hora hechos de dos dibujos animados de once minutos emitidos originalmente durante 1983 hasta 1984, y desde 1984 hasta 1985 como Los nuevos misterios de Scooby-Doo.